Гаджи Зейналабдин Ахунд Искандер оглы Ширвани (литературный псевдоним Тамкин, прозвище в тарикате Мастали-шах; 16 августа 1780, Шемахы — 1837 или 1838, Красное море, на корабле, похоронен в городе Джидда Саудовской Аравии) — азербайджанский учёный, географ-путешественник, историк, этнограф, философ, литературовед и поэт. Брат Гаджи Мухаммед Али Ширвани.

Биография 

Гаджи Зейналабдин Ширвани родился 16 августа 1780 году дома в городе Шемахы. В 1785 году его семья переселяется в город Кербалу, где его отец Ахунд Искандер занимается преподаванием в медресе. В том же самом медресе и получает образование Ширвани. После окончания медресе в 1796 году, он отправляется в Багдад для завершения образования. После нескольких лет пребывания в Багдаде, Ширвани начинает путешествовать. Его путь пролег через Малую Азию, Иранское нагорье, Среднеазиатские, Аравийские и Североафриканские пустыни, через леса и саванны Судана, тропические леса Индии, острова Индийского океана, он пересек горные хребты Гиндукуш, Загрос, Сулеймановы горы, Памир и другие области Азии и Африки.

Путешествия Ширвани 

Ширвани путешествовал около 40 лет. Предположительно известны 3 основные направления его путешествий.

Первый маршрут пролегал через — Багдад, Ирак, Иранский Азербайджан, Ширван, Мугань, Талышские горы, Гилян, Хорасан, Герат, Забуль, Кабул, далее индийские области Пенджаб, Мултан, Синд, Гуджарат, Декан, Бенгал, острова Индийского океана, затем по горным дорогам в Кашмир, Музаффарабад и «по Кабульскому пути» в Тохаристан, оттуда в Туран и через Бадахшанские горы в Хорасан, затем «по иранскому пути» в Фарс.
Второй путь путешествия Ширвани начинался из Шираза, оттуда в Дараб, потом к морю в Бендер-Аббас, далее, «по Ормузскому пути» в Хадрамаут, Йемен, затем в Эфиопию и Судан, потом снова на Аравийский полуостров в Джидду, Хиджаз, Медину, Мекку. После этого через местность вдоль Нила, из Египта через Ближний Восток в Анатолию, в Диярбакыр, Караман и Айдын.

Третий путь путешествия к Атлантическому океану и обратно — проходил по следующему маршруту — «острова Бахри Ахзар» (что означает «зеленое море» — так восточные географы называли Атлантический океан), Румелия, Анатолия, Азербайджан, Тегеран, Хамадан, Исфаган, Керман, Шираз, Багдад.

После этого Ширвани пишет книги: «Рияз ус-сеяхет» («Путешествия по райскому саду»; I том был завершён в 1821-22, II - 1826-27 гг.) на персидском, «Хадаик ус-сеяхет» («Сады путешествия») в 1827 году и «Бустан ус-сеяхет» («Цветник путешествия») в 1832 году. Следует отметить, что книга «Рияз ус-сеяхет» была переписана Аббаскули-ага Бакихановым, который также написал первую научную статью о Ширвани. После кончины Бакиханова составленная им копия «Рияз ус-сеяхет» была передана в Азиатский музей.

В своих книгах он приводит ценные сведения о географии, истории, этнографии, архитектуре, литературе и выдающихся деятелях многих стран.
Гаджи Зейналабдин Ширвани после издания своих книг получает большую известность и получает приглашения во дворцы многих правителей Востока, таких как: Ибрагим-бек — правитель Египта, Фетх Али-шах — правитель Персии, Махмуд II — правитель Турции.

Гаджи Зейналабдин Ширвани помимо путешествий и изучения истории и этнографии стран востока, пишет стихи под псевдонимом — Тамкин (Темкин).

В 1820-21 году Ширвани женится и обосновывается в городе Ширазе. У него рождается сын — Джалаладдин Мамед, а через два года после этого и второй сын — Хусамеддин Али.

В 1838 году Ширвани по дороге в Мекку заболевает и умирает на корабле в Красном море, похоронен в городе Джидда.

Рукописи Ширвани 
Рукописи произведений Гаджи Зейналабдина Ширвани хранятся в библиотеке Британского музея в Лондоне, Парижской национальной библиотеке, в Египетском музее «Хидвиййе», библиотеке Санкт-Петербургского отдела Института востоковедения Российской академии наук, в Институте рукописей Академии наук Грузии.

Память о нем 

В честь Гаджи Зейналабдина Ширвани названы:
 Музей в Индии
 Библиотека в Индонезии
 Географические общества в Мекке и в Джизе (Саудовская Аравия)
 Улица в Иранском городе Ширазе, в Баку, и в Шемахе
 Улица, плавающий на Каспии.

Исторический роман Азизы Джафарзаде «Добро пожаловать, путешественник!» посвящён Гаджи Зейналабдину Ширвани.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Гаджи Зейналабдин Ширвани 

Этнографы Азербайджана
Путешественники XIX века
Философы Азербайджана
Литературоведы Азербайджана
Путешественники Азербайджана
Историки Азербайджана
Похороненные в Саудовской Аравии
Азербайджанские поэты